Physatocheila är ett släkte av insekter. Physatocheila ingår i familjen nätskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nätskinnbaggar
Physatocheila